Новозоринский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Новые Зори.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3340 человек, в том числе 1541 мужчина и 1799 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 3334 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Малая Штабка,
 село Моховое,
 посёлок Новые Зори.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края